Купа на ПФЛ е български футболен турнир, който се провежда между 1994 г. и 1997 г. В него участват само професионалните футболни клубове от „А“ група и „Б“ група. Финалът на всяко издание се провежда на националния стадион „Васил Левски“ в София.

История 
Турнирът за Купата на ПФЛ се организира от Професионалната футболна лига и нейният президент Валентин Михов. Победителят получава правото да играе в европейския клубен турнир Интертото. Надпреварата стартира през 1994 г., но не успява да се наложи като значимо футболно съревнование в България. Водещите клубове в България неглежират участието си в турнира и той просъществува само 3 години. През 1994/95 победител става отборът на Етър (Велико Търново), а през следващите две издания Нефтохимик (Бургас).

Носители на Купата на ПФЛ
 1994/95 – Етър
 1995/96 – Нефтохимик
 1996/97 – Нефтохимик

Финали

Сезон 1994/95

Сезон 1995/96

Сезон 1996/97

Източници 

Турнири по футбол в България